

Lokalizacje

Niemcy 
 Straubing – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Straubing-Bogen – powiat w kraju związkowym Bawaria

Inne 
 Straubing Tigers – niemiecki klub hokejowy